Baňka může být:

 skleněná nádoba nebo skleněný obal 
 varná baňka, druh chemického skla
 Erlenmeyerova baňka, skleněná chemická nádoba zhotovená z varného skla
 skleněná vánoční ozdoba (zejména na Moravě)
 baňka žárovky
 baňka velkokališná, vřeckovýtrusná houba

příjmení osob
 Markéta Baňková (* 1969), česká výtvarnice a spisovatelka
 Pavel Baňka (* 1941), český učitel a fotograf

Externí odkazy